Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fanden vom 13. bis 17. Juli 2022 vier Wettbewerbe im Billard statt. Austragungsort für die Disziplinen 9-Ball, Dreiband und Snooker war der Ballroom des zum Birmingham-Jefferson Convention Complex gehörenden Sheraton Birmingham Hotel.

Medaillenübersicht

9-Ball Damen

9-Ball Herren

Dreiband Herren

Snooker Herren 

Finale

Medaillenspiegel

Weblinks 
 World Games 2022 auf esnooker.pl (englisch)
 Ergebnisse auf The World Games 2022 (englisch)

Einzelnachweise 

Billard
2022
Karambolageveranstaltung 2022
Poolbillardveranstaltung 2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in den Vereinigten Staaten